Nansenia är ett släkte av fiskar. Nansenia ingår i familjen Microstomatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Nansenia